Вавайские озёра — название двух озёр на Сахалине:

 Большое Вавайское
 Малое Вавайское